Dieser Artikel behandelt die brasilianische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1998.

Qualifikation 
Brasilien qualifizierte sich 1998 als Titelverteidiger automatisch für die WM-Endrunde.

Brasilianisches Aufgebot

Spiele der brasilianischen Mannschaft 
Brasilien traf in der Gruppe auf Schottland, Marokko und Norwegen. Nach zwei Siegen gegen Schottland und Marokko folgte eine 1:2-Niederlage gegen Norwegen. Im Achtelfinale besiegte die Selecao Chile mit 4:1. Über Dänemark das 3:2 im Viertelfinale geschlagen wurde spielten die Brasilianer im Semifinale gegen die Niederlande. Im Finale kam dann eine bittere 0:3-Niederlage gegen Veranstalter Frankreich.

Brasilien
1998